Тунцзян — топоним в Китае:

 Тунцзян (Цзямусы) (同江) — городской уезд городского округа Цзямусы провинции Хэйлунцзян.
 Тунцзян (Бачжун) (通江) — уезд городского округа Бачжун провинции Сычуань.
 Тунцзян (桐江) — название реки Фучуньцзян в верхнем течении.